Laura este un nume dat de sex feminin care provine din latinescul Laurus nobilis (Dafin).

Laura se mai poate referi la:

Nobilime 
 Laura Mancini (1636-1657), nepoată a Cardinalului Mazarin
 Laura Martinozzi (1639–1687), Ducesă de Modena, nepoată a Cardinalului Mazarin

Alte personalități 
 Laura Lavric (n. 1946), cântăreață română de muzică populară
 Laura Esquivel (n. 1950), scriitoare mexicană
 Laura Stoica (1967-2006), cântăreață română
 Laura Pausini (n. 1974), cântăreață italiană
 Laura Vasiliu (n. 1976), actriță română
Laura Cosoi (n. 1982), actriță română

Geografie 
 Râul Laura

Filme
 Laura - SUA, 1944 - regizor Otto Preminger